Sachinidis ist der Familienname folgender Personen: 

 Filippos Sachinidis (* 1963), griechischer Finanzminister 
 Vasilios Sachinidis (* 1986), griechischer Fußballspieler